Erbschaft um Mitternacht ist der Titel zweier Filme:

 Erbschaft um Mitternacht (1939), US-amerikanischer Film, Originaltitel: The Cat and the Canary
 Erbschaft um Mitternacht (1966), US-amerikanischer Film, Originaltitel: The Ghost in the Invisible Bikini